Puja (Sanskrit, f., पूजा, pūjā, []) bedeutet in etwa „Verehrung“ oder „Ehrerweisung“. Die Puja gehört – als ein im Idealfall täglich praktiziertes Ritual – im Hinduismus und Buddhismus zu den wichtigsten Bestandteilen des religiösen Alltags. Näheres unter:
 Puja (Hinduismus)
 Puja (Buddhismus)

Puja ist der Familienname folgender Personen:
 Frigyes Puja (1921–2008), ungarischer kommunistischer Politiker und Diplomat

Siehe auch: